Baza (łac. basis z gr. „krok, podstawa” od βάνειν bainein, iść – por. łac. venire; również z późnołac. bassus „gruby, krótki, niski”) – pojęcie oznaczające pierwotnie przede wszystkim punkt wyjścia, miejsce początkowe, zaplecze; dziś oznacza przede wszystkim podstawę, podłoże, podwalinę, stąd także główny składnik, tworzywo, a przez to zasadniczą (zwykle dolną) część.

 baza – część kolumny i innych, podobnych konstrukcji architektonicznych
 baza – część tranzystora
 baza – formacja analizy technicznej
 baza wojskowa – punkt zaopatrzenia i stacjonowania wojsk, w tym:
 lądowe: materiałowo-techniczna, remontowa, ładowania akumulatorów, przeładunkowa
 powietrzne: lotnicza, lotniczo-techniczna, rakietowa
 wodne: morska, brzegowa, manewrowa, pływająca
 baza – pojęcie z zakresu gramatyki generatywnej

Gry 
 baza – pojęcie z gry w baseball
 baza – pojęcie z gry snooker

Nauki społeczne 
 baza monetarna – pojęcie ekonomiczne
 baza – pojęcie z zakresu marksizmu

Nauki ścisłe 
 baza (podstawa) – pojęcie z zakresu technologii maszyn
 baza – pojęcie algebraiczne
 baza Hamela – nieskończeniewielowymiarowa
 baza oraz baza otoczeń (baza lokalna) – pojęcia topologiczne
 baza Herbranda – pojęcie z zakresu logiki matematycznej
 baza Schaudera – pojęcie analizy funkcjonalnej
 baza Auerbacha, baza Markuszewicza – pojęcia analizy funkcjonalnej
 baza danych – pojęcie informatyczne

Pozostałe 
 Baza – gmina w Hiszpanii
 Baza ludzi umarłych – film fabularny
 Baza – amerykański film akcji z 1999 roku
 Baza – w języku arabskim – Al-Ka’ida, organizacja terrorystyczna